Астон — муніципалітет у Франції, в регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж.
 «Астон» — видавництво у Тернополі.
 Астон Мартін — британська автобудівна компанія.
 «Астон Вілла» — професіональний англійський футбольний клуб з міста Бірмінгема.

Прізвище 

 Адам Астон (Адольф Левінсон) — польський співак.
 Альфред Астон (; 1912—2003) — французький футболіст, крайній нападник.
 Джей Астон (;  1961) — англійська співачка та авторка пісень.
 Джон Астон (; 1921—2003) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Френсіс Вільям Астон (; 1877—1945) — англійський фізик, лауреат Нобелівської премії з хімії за 1922 рік.

Ім'я 

Астон — чоловіче ім'я.

Відомі носії:
 Астон Браун — шотландський боксер-аматор.
 Астон Вебб — британський архітектор.